Ijoid narodi, najmanja grana zapadnosudanskih naroda u relativno uskom obalnom području delte rijeke Niger u Nigeriji. Ova grupa naroda i jezika koji nose ime po plemenu Ijo, imaju tek oko 2,000,000 govornika. Uz Ijo crnce pripada im i pleme Defaka ili Afakani. 
Ijo su bili među prvim zapadnim Afrikancima koji dolaze u kontakt s Europljanima, a njihov jezik je među prvim pisanim jezicima u Nigeriji.

Vanjske poveznice 

Zapadnosudanski narodi